Екатерина Николаевна Степаненко (род. 21 мая 1983 года) — российская футболистка.

Карьера 
Воспитанница красноярского футбола. Первый тренер — Владимир Карташов («Биохим», Красноярск). С 2000 года играла в высшей лиге в составе воронежской «Энергии».

В розыгрыше Кубка УЕФА 2004 года отметилась голом в ворота хорватской команды «Осиек».

При переходе команды в низший дивизион в 2004 году меняет клуб.

В 2008 году, выступая за «Рязань-ВДВ», вошла в список 33 лучших футболистов сезона (позиция — правый полузащитник).

В 2009 году возвращается в Воронеж, команда становится бронзовым призёром чемпионата.

В 2010—2014 годах Екатерина выступает за ЦСП «Измайлово». В 2013 году входила в список 33 лучших футболистов сезона (позиция — правый полузащитник).

Привлекалась в студенческую сборную России на Универсиаду 2009 года и в национальную сборную на чемпионат Европы 2013 года.

По окончании карьеры в 2014 году вернулась в Красноярск. Мастер спорта России (2010).

Достижения 
 Чемпион России (2): 2002, 2003
 Серебряный призёр чемпионата России (2): 2000, 2001
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2004, 2009
 Финалист Кубка России — 2003

Мини-футбол 
В сезоне 2009/10 выступала за мини-футбольную команду «Сибирячка-КПГУ» (Красноярск). В 9 играх забила 10 голов.

Примечания

Ссылки 
 Екатерина Степаненко на сайте РФС
 Екатерина Степаненко на сайте АМФР
 Ekaterina Stepanenko
 Ekaterina Stepanenko 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Энергия» Воронеж
Игроки ЖФК «Рязань-ВДВ»
Игроки ЖФК «ЦСП Измайлово»